Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Nao Hibino e Alicja Rosolska hanno sconfitto Dalila Jakupovič e Nadežda Kičenok con il punteggio di 6-2, 7-64.

Teste di serie 

  Nao Hibino /  Alicja Rosolska (campionesse)
  Tatjana Maria /  Heather Watson (primo turno)

 María Irigoyen /  Paula Kania (quarti di finale)
 Natela Dzalamidze /  Mandy Minella (primo turno)

Wildcard 

  Jovana Jakšić /  Marcela Zacarías (primo turno)

 Victoria Rodríguez /  Ana Sofía Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2017